Фресно-Аландига ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 13,28 км². Население — 277 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки